Мати́ас Никола́с Кару́ссо (; 15 августа 1984, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Росарио Сентраль».

Биография 
Каруссо прошёл молодёжную академию «Архентинос Хуниорс» перед тем, как дебютировать в основной команде 25 марта 2006 года в матче против «Химнасии-и-Эсгримы» из Хухуя, завершившемся поражением 3:1.

Каруссо был важным звеном в составе «Архентинос Хуниорс», который выиграл Клаусуру 2010. Он сыграл во всех 19 матчах и забил важный гол в победном матче (4:3) против «Индепендьенте», в предпоследней игре победной кампании его клуба.

Каруссо последовал в «Бока Хуниорс» за тренером Клаудио Борги, который привёл «Архентинос Хуниорс» к чемпионству. «Бока» заплатила «Архентинос» 2,5 млн долларов плюс процент от будущей возможной продажи.

20 мая 2009 года Каруссо дебютировал на международном уровне в товарищеском матче против Панамы. Альбиселеста, составленная из игроков, выступающих в чемпионате Аргентины, выиграла со счётом 3:1.

Достижения

Клуб 
 Архентинос Хуниорс
 Примера: Клаусура 2010

 Бока Хуниорс
 Примера: Апертура 2011

 Сан-Лоренсо
 Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика в чемпионате Аргентины на Futbol XXI 
 
 Профиль игрока на Football-Lineups.com
 Матиас Николас Каруссо на Historia de Boca.com 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»